Chaka da Bulgária - tsar búlgaro do final do século XIII
 Chaka - outra forma de referir o rei dos zulus Shaka Zulu.
 Chaka (queijo) - um queijo da Ásia Central
 Chaka Khan - cantora norte-americana
 Chaka Demus & Pliers - Duo jamaicano de reggae